Turniej curlingu na Zimowej Uniwersjadzie 2023 odbędzie się w dniach 13 - 21 stycznia 2023 w Saranac Lake Civic Center w Saranac Lake.

W rywalizacji weźmie udział 10 kobiecych i męskich reprezentacji, łącznie 100 curlerów.

Kobiety

Round Robin 
Klasyfikacja po Round Robin:

Play-off

Mężczyźni

Round Robin 
Klasyfikacja po Round Robin:

Play-off

Bibliografia 
 

Curling na Zimowej Uniwersjadzie 2023